Kosh är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Aragatsotn, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Jerevan. Kosh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kosh är varierad, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Gora Tirinkatar,  meter över havet,  kilometer norr om Kosh. Runt Kosh är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Ashtarak,  kilometer öster om Kosh. 

Trakten runt Kosh består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Aragatsotn